Strijkkwartet nr. 4 (B. Tsjajkovski)
 Strijkkwartet nr. 4 (Beethoven)
 Strijkkwartet nr. 4 (Bridge)
 Strijkkwartet nr. 4 (Carter)
 Strijkkwartet nr. 4 (Dvořák)
 Strijkkwartet nr. 4 (Holmboe)
 Strijkkwartet nr. 4 (Nielsen)
 Strijkkwartet nr. 4 (Norgard)
 Strijkkwartet nr. 4 (Pohjola)
 Strijkkwartet nr. 4 (Sallinen)
 Strijkkwartet nr. 4 (Scelsi)
 Strijkkwartet nr. 4 (Schönberg)
 Strijkkwartet nr. 4 (Sjostakovitsj)
 Strijkkwartet nr. 4 (Vasks)
 Strijkkwartet nr. 4 (Villa-Lobos)